Liste des émissions de pièces de collection françaises en euro durant l'année 2007.

Sources : 
 La Monnaie de Paris

Légende :

Voir aussi
 2007 en numismatique
 Pièces en euro de la France

Références 

France
Euro
2007 en numismatique
2007 en France